Liukkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Ari-Pekka Liukkonen (né en 1989), nageur finlandais
 (1940-2007), commentateur sportif finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois